Ready Steady Go – singolo dei L'Arc~en~Ciel del 2004
 Ready Steady Go! – programma televisivo britannico